Gerrit Trooster (1927-2010); een Nederlands voetballer die tussen 1944 en 1961 uitkwam voor Rigtersbleek.
 Gerrit Trooster (1896-1950); een Nederlands geoloog en hoogleraar.